

Сорокинський район — муніципальний район, Тюменська область
 Сорокинський район — колишня назва Зоринського району (Алтайський край) у 1932-1979 роках

Сорокинський район — колишній район, Луганська область